Новоспасский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Новоспасский сельсовет — в Архаринском районе Амурской области.
 Новоспасский сельсовет — в Золотухинском районе Курской области.
 Новоспасский сельсовет — в Барабинском районе Новосибирской области.
 Новоспасский сельсовет — в Матвеевском районе Оренбургской области.
 Новоспасский сельсовет — в Первомайском районе Тамбовской области.